Бекан (Bekan) — деревня в Ирландии (графство Мейо)
 Бекан (Becán) — археологический памятник цивилизации майя на Юкатане (Мексика).
 Бекан — посёлок в Ардонском районе Северной Осетии.
 Бекан — деревня и супрефектура в Чаде.

 Бекан, Мартин (1563—1624) — нидерландский и немецкий богослов, иезуит, католический священник, философ, писатель и полемист.
 Родриго Бекан (род. 1996) — бразильский футболист.

 Йоханнес Горопиус Беканус или Иоганн Горопий Бекан (1519—1572) — нидерландский врач и гуманист, более всего известный своими лингвистическими работами.